

Фрітаун — місто, штат Массачусетс
 Фрітаун — місто, штат Нью-Йорк
 Фрітаун — переписна місцевість, штат Індіана